Il doppio femminile  del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Cara Black e Liezel Huber che hanno battuto in finale Marija Kirilenko e Anabel Medina Garrigues 6-0, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)
 Cara Black /  Liezel Huber (Campionesse)
 Elena Lichovceva /  Vera Zvonarëva (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (semifinali)

 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (primo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Francesca Schiavone (primo turno)
 Gisela Dulko /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005